De Jantjes, pièce de théâtre écrite par Herman Bouber ;
 De Jantjes, adaptation de cette pièce au cinéma, en 1922 ;
 De Jantjes, autre adaptation de cette pièce au cinéma, en 1934.